Ишу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Серринья. Население составляет 3403 человека на 2006 год. Занимает площадь 127,965 км². Плотность населения — 26,6 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 14.495.271,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.287,66 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,675 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия